Der COSAFA Cup 2021, die 20. Fußball-Meisterschaft des Südlichen Afrika der Herren, fand vom 7. bis 18. Juli 2021 in Südafrika statt. Austragungsort war die Stadt Gqeberha (ehem. Port Elizabeth). Senegal wurde als Gastnation geladen. Gastgeber Südafrika gewann das Turnier, zum insgesamt fünften Mal.

Es wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert.

Spielorte

Gruppenphase 
Die Auslosung der Gruppenphase fand am 17. Juni 2021 statt. Die beiden Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sagten am 3. Juli 2021 zunächst die Komoren und zwei Tage später auch Madagaskar ihre Teilnahme ab. Das Turnier wurde dadurch von drei Gruppen mit je vier Mannschaften auf zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften umgestellt. Sambia wurde Gruppe A und Malawi Gruppe B zugeordnet.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website zum Turnier (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2021
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Port Elizabeth